Калумет:

 Калумет — церемониальное название трубки мира в ритуалах североамериканских индейцев 
 Калумет — административно-территориальный округ в штате Висконсин, США
 Калумет — река на севере США